Лаго:

Топонимы 
 Лаго — коммуна в Италии, располагается в регионе Калабрия, подчиняется административному центру Козенца.

Составные названия 
 Лаго-Агрио — один из 7 кантонов эквадорской провинции Сукумбиос.
 Лаго-Мерин — населённый пункт в восточной части Уругвая, в департаменте Серро-Ларго.
 Лаго-Маджоре — озеро на границе Швейцарии и Италии.

Персоналии 
 Лаго, Алехандро (род. 1979) — уругвайский футболист, центральный защитник.
 Лаго, Борис Фёдорович (1898—1938) — советский разведчик, нелегал, активный участник операции советской внешней разведки «Тарантелла».
 Лаго, Клара (род. 1990) — испанская актриса.
 Лаго, Скотти (род. 1987) — американский сноубордист.